Элейна Хаффман (, род. 17 апреля 1980, Ванкувер) — канадская актриса, известная по роли Тамары Йохансен в телесериале Звёздные врата: Вселенная. Актриса также известна как Элейна Каланж (, её имя при рождении).

Биография 
Хаффман родилась в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Кроме того, она жила недалеко от Оттавы, где она училась в Goulbourn Middle School. В 13 лет Хаффман пришла на свой первый кастинг. Несмотря на конкуренцию, ей предложили главную роль.

Когда её отец переехал в Даллас, она получила возможность жить в Соединённых Штатах и поступить в колледж. В конце концов она переехала в Лос-Анджелес, где она стала сниматься ещё чаще.

Личная жизнь 
Элейна замужем за Джоном Генри Хаффманом-четвёртым с 31 декабря 2003 года. У супругов есть четверо детей: сын Элайджа Хаффман (род.30.05.2004), дочери Ханна Хаффман (род.24.05.2006) и Чарли Джейн Хаффман (род.08.12.2009), и ещё один сын — Линкольн Джулиус Хаффман (род.15.12.2011).

Фильмография

Ссылки 
 ALAINA HUFFMAN BIOGRAPHY

Актрисы телевидения Канады